Crumlin kan syfta på följande platser:

Irland 

 Crumlin, Irland, Leinster,

Storbritannien 

 Crumlin, Nordirland, Antrim Borough, 
 Crumlin, Wales, ort i Wales, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar